FAAQ, sigle composé des quatre lettres F, A, A et Q , peut désigner :

La Fédération des astronomes amateurs du Québec.